Berrios oder Berríos ist der Familienname folgender Personen:

 Braxton Berrios (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carlos Alberto Berrios (* 1967), nicaraguanischer Baseballspieler
 Eugenio Berríos (1947–1995), chilenischer Biochemiker und DINA-Mitglied
 Mario Luis Durán Berríos (* 1964), bolivianischer Geistlicher, Weihbischof in La Paz
 Rubén Berríos (* 1939), puerto-ricanischer Politiker
 Steve Berrios (1945–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker